Канальная — топоним в России:

 Канальная — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Канальная — станция Приволжской железной дороги.